Umbrella Academy (komiks)
 The Umbrella Academy (serial telewizyjny)